Натаров — фамилия; имеет женскую форму Натарова.
 Натаров, Владимир Дмитриевич (1905—1994) — советский горный инженер-геолог.
 
 Натаров, Сергей Васильевич (род. 1968) — депутат Государственной Думы РФ.
 Натаров, Юрий Олегович (род. 1996) — казахстанский велогонщик.